Circonscription de Throsby, une circonscription électorale en Nouvelle-Galles du Sud.
 , une banlieue de Canberra, dans le district de Gungahlin.

 Charles Throsby, médecin et explorateur britannique.
 David Throsby,  économiste australien.
 Elizabeth Throsby, survivante australienne du massacre du Boyd de 1809.
 Holly Throsby, auteur-compositeur-interprète australienne.
 , antiquaire anglais.
 , animatrice de radio australienne.
 William Throsby Bridges, militaire australien.